Catálogo hace referencia a varios artículos de Wikipedia:

Artículos 

 Catálogo astronómico.
 Catálogo de estrellas PPM.
 Catálogo artístico.
 Catálogo de artista, que documenta todas las obras de un artista.
 Catálogo de exposición, que suele publicarse en caso de una exposición artística.
 Catálogo razonado, que se aplica especialmente para grabados.
 Catálogo musical.
 Catálogo Köchel de la obra de Mozart.
 Catálogo de biblioteca.
 Catálogo en línea.
 Catálogo de colección, para distintos tipos de coleccionismo.
 Catálogo filatélico, de sellos postales.
 Catálogo Yvert et Tellier.
 Catálogo Scott. 
 Catálogo numismático, de monedas.
 Catálogo comercial, para la venta de productos.
 Catálogo virtual.
 Catálogo de especialidades farmacéuticas.
 Catálogo de Especies Amenazadas de Canarias.
 Catálogo de Montes de Utilidad Pública.
 Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz.
 Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales.

Otros 

 Catálogo Liberiano, lista de pontífices.
 Catálogo alfabético de apellidos, en Filipinas.
 Catálogo de mujeres, poema griego antiguo.
 Catálogo de las naves, en la Ilíada.
 Catálogo de los troyanos, en la Ilíada.
 Catálogo alfabético de autores y obras anónimas, con todos los asientos catalográficos cuyo primer encabezamiento sea una persona o una entidad y también aquellos que a efecto de catalogación se consideran anónimos y cuyo encabezamiento principal es el título.
 Catálogo de títulos, al que llegan todas las fichas secundarias de título, además de una copia de las fichas principales cuyo encabezamiento principal sea el título.
 Catálogo alfabético de materias, donde se recogen todas las fichas alfabéticas secundarias de materia.
 Catálogo alfabético de series (colección).
 Catálogo sistemático de materias, que incluye todas las fichas secundarias encabezadas por la CDU.
 Catálogo diccionario, que reúne todas las fichas cuyo primer encabezamiento sea alfabético; incluye fichas por títulos, por series, por autores, por entidades, etcétera.